«Julio Acosta» es el conjunto, del nombre propio Julio y el apellido Acosta, que puede referirse a:

Personajes 
 Julio Acosta García (1872-1954), político costarricense, presidente entre 1920 y 1924;
 Julio Acosta (1885-1919), militar (villista) mexicano;